Инуи — японская фамилия. Известные носители:

 Инуи, Такаси (род. 1988) — японский футболист, полузащитник.
 Накадзоно, Хирофуми, известный под псевдонимом Харука Инуи (род. 1957), — японский мангака.